Kutzenhausen – gmina we Francji, w regionie Alzacja
 Kutzenhausen – gmina w Niemczech, w Bawarii